Katarina Srebotnik och Nenad Zimonjić var regerande mästare, men förlorade mot Casey Dellacqua och Scott Lipsky i finalen med

Seedning  

  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić  (Final)
  Vania King /  Daniel Nestor (Första omgången)
  Květa Peschke /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Andra omgången)
  Elena Vesnina /  Max Mirnyi (Andra omgången)

  Zheng Jie /  Mahesh Bhupathi ''(Andra omgången)
  Liezel Huber /  Wesley Moodie ''(Första omgången)
  Iveta Benešová /  Leander Paes ''(Kvartsfinal)
  Lisa Raymond /  Oliver Marach ''(Första omgången)

Lottning

Finaler 
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
| RD1=Semifinaler
| RD2=Final

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Nadia Petrova Jamie Murray
| RD1-score2-1=64
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Jarmila Gajdošová Thomaz Bellucci
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=[12]
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Casey Dellacqua Scott Lipsky
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=[14]

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić
| RD2-score1-1=66
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=[7]
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Casey Dellacqua Scott Lipsky
| RD2-score2-1=78
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=[10]
}}

 Övre halvan 

 Nedre halvan 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= J Zheng M Bhupathi
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= P Kvitová S Stakhovsky
| RD1-score02-1=78
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=[8]

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03= K Zakopalová F Čermák
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Stubbs M Melo
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Gajdošová T Bellucci
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Cornet G Simon
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[1]

| RD1-seed07=Alt
| RD1-team07= A Dulgheru D Marrero
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= K Peschke A-u-H Qureshi
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= L Huber W Moodie
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=68
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= V Uhlířová M Mertiňák
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=710
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= H Tecău
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= F Pennetta P Starace
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Rodionova M Knowles
| RD1-score13-1=69
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= C Dellacqua S Lipsky
| RD1-score14-1=711
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Y-j Chan E Butorac
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[12]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V King D Nestor
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= J Zheng M Bhupathi
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[7]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Stubbs M Melo
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Gajdošová T Bellucci
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= K Peschke A-u-H Qureshi
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= V Uhlířová M Mertiňák
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= H Tecău
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= C Dellacqua S Lipsky
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Y-j Chan E Butorac
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=[6]

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= R Stubbs M Melo
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Referenser 
 Huvudlottning

Mixed dubbel